Матчі у групі E чемпіонату світу з футболу 2018 були зіграні з 17 по 27 червня 2018 року. У групі виступали Бразилія, Швейцарія, Коста-Рика та Сербія. Команди, що посіли два перших місця, вийшли до 1/8 фіналу.

Таблиця

Матчі

Коста-Рика — Сербія

Бразилія — Швейцарія

Бразилія — Коста-Рика

Сербія — Швейцарія

Сербія — Бразилія

Швейцарія — Коста-Рика

Примітки

Посилання 

 Чемпіонат світу з футболу 2018 (група E)  

Чемпіонат світу з футболу 2018